Udo eller UDO kan syfta på:

Udo (namn) – ett mansnamn, en variant av Otto eller Ulrich
U.D.O. – ett tyskt hårdrocksband
 Udo (Incheon) – en ö i provinsen Incheon, Sydkorea
 Udo, Jeju– en ö i provinsen Jeju, SYdkorea